

Lieux 

 Denham est une ville d'Australie.
 Denham est une ville du Minnesota, aux États-Unis.
 Denham est un village du comté de Buckinghamshire, au Royaume-Uni.
 Les Denham Film Studios sont un ancien studio de cinéma situé à Denham.
 Denham est un village du district de Mid Suffolk, dans le comté de Suffolk, au Royaume-Uni.
 Denham est un village du district de St Edmundsbury, dans le comté de Suffolk, au Royaume-Uni.

Personnes

Nom de famille 
 Christopher Denham (1985-), acteur, réalisateur et scénariste américain.
  (1859-1944) est un homme politique australien.
 Dixon Denham (1786-1828) est un explorateur britannique.
 Henry Mangles Denham (1800-1887) est un officier de marine britannique.
 James Denham-Steuart (1712-1780) est un économiste britannique.
 Jeff Denham (né en 1967) est un homme politique américain.
 Jay Denham est un musicien américain.
 
 Maurice Denham (1909-2002) est un acteur britannique.
 Reginald Denham (1894-1983), réalisateur et scénariste britannique.

Prénom 

 Denham Brown (né en 1983) est un basketteur canadien.
 Denham Fouts (1914-1948) est un prostitué américain.
 Denham Harman (1916-2014) est un chimiste américain.

Homonymie de toponyme
Homonymie de patronyme